GBU est un sigle qui peut signifier :
 groupes bibliques universitaires ;
 Guided bomb unit (en français, bombe guidée), un engin explosif largué depuis un avion ayant un système de guidage capable d’orienter sa chute vers un objectif précis ; notamment (voir Paveway) :
 GBU-10 Paveway II, équipée d’une tête explosive Mk 84 de 909 kg (2000 livres) ;
 GBU-12 Paveway II, équipée d’une tête explosive Mk 82 de 227 kg (500 livres) ; 
 GBU-16 Paveway II, équipée d’une tête explosive Mk 83 de 454 kg (1000 livres) ; 
 GBU-24 Paveway III, équipée d’une tête explosive Mk 84 de 909 kg (2000 livres) ;
 GBU-27 Paveway III, équipée d’une ogive pénétrante BLU-109 de 909 kg (2000 livres) ;
 GBU-28 Penetrator, équipée d’une ogive pénétrante BLU-113 de 2268 kg (5000 livres) ;
 GBU-38;
 GBU-39 Small Diameter Bomb, une bombe de 250 livres.

Matériel de la guerre du Viêt Nam